Název Karakol může znamenat:

 Karakol (město) — dříve také Prževalsk, hlavní město Issykkulské oblasti v Kyrgyzstánu

 Karakol (Sasykkol) — řeka v povodí jezera Sasykkol ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Karakol (Talas) — zdrojnice řeky Talas ve Talaské oblasti v Kyrgyzstánu

 Karakol (meteorit) — kamenný meteorit, který dopadl 9. května 1840 ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Národní park Karakol — národní park v Těrském Alatau v Issykkulské oblasti v Kyrgyzstánu

Související články 
 Západní Karakol — řeka v povodí Narynu v Narynské oblasti v Kyrgyzstánu